Działa Nawarony – powieść Alistaira MacLeana z 1957
 Działa Navarony – film wojenny w reżyserii J. Lee Thompsona z 1961